The Head of the Family – film del 1916 diretto da Ben F. Wilson
 The Head of the Family – film del 1922 diretto da Manning Haynes
 The Head of the Family – film del 1928 diretto da Joseph C. Boyle
 The Head of the Family – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Vitaphone Corporation
 Il padre di famiglia – film del 1967 diretto da Nanni Loy, conosciuto all'estero con il titolo The Head of the Family